Zum Beispiel Josef ist der Titel von:

 Zum Beispiel Josef (Film), deutscher Spielfilm von Erwin Stranka aus dem Jahr 1974
 Zum Beispiel Josef (Roman), Roman von Herbert Otto aus dem Jahr 1970